Maclear steht für:

 Maclear (Mondkrater), ein Mondkrater
 Maclear-Ratte, eine ausgestorbene Rattenart 

Orte:
 Maclear Island, eine Insel im Great Barrier Reef Marine Park
 Cape MacLear, ein Dorf in Malawi nordwestlich der Monkey Bay am Ufer des Malawisees
 Maclear, ehemaliger Name von Nqanqarhu, einer Stadt in der südafrikanischen Provinz Ostkap

Maclear ist der Name folgender Personen: 
 Basil Maclear (1881–1915), irischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Maclear (1794–1879), südafrikanischer Astronom
 John Maclear (1838–1907), britischer Admiral